

Cinema 
Maestrale – film del 2000 diretto da Sandro Cecca
Maestrale – film del 2021 diretto da Nico Bonomolo

Letteratura 
Il Maestrale – casa editrice italiana
Maestrale – rivista italiana
Maestrale - poesia di Eugenio Montale compresa nella raccolta Ossi di seppia

Meteorologia 
Maestrale – vento

Nautica 
Maestrale – cacciatorpediniere della Regia Marina
Maestrale – fregata della Marina Militare Italiana

Pagine correlate 
Classe Maestrale